

Botanique 

 Vanilla est un genre de plantes, les vanilliers, dont certaines espèces produisent la vanille.

Musique 

 Vanilla est le deuxième single de Gackt Camui, sorti en 1999. 
 Vanilla Beans est un duo féminin d'idoles japonaises. 
 Vanilla Fudge est un groupe américain de rock.
 Vanilla Ice est un rappeur américain.
 Vanilla Ninja est un groupe féminin d’Estonie. 
 Vanilla Ninja est un album de musique. 
 Vanilla Twilight est une chanson d'Owl City. 
 Vanilla Unity est un groupe de rock sud-coréen.

Cinéma 
 Vanilla est parfois le titre donné en français au film Performance de Donald Cammell et Nicolas Roeg (1970), avec Mick Jagger dans le rôle principal. 
 Vanilla Sky est un film de Cameron Crowe (2001), avec Tom Cruise, remake de Ouvre les yeux ().

Internet  
 Vanilla est un forum open source développé en PHP.

Informatique 
 La version Vanilla (ou Vanille en français) désigne la version standard d'un programme informatique : ni patché, ni modifié. 
 La plateforme Vanilla est un projet OpenSource qui propose un environnement décisionnel incluant un serveur applicatif et ses applications web ainsi que des clients rcp (Java) pour le design et l'administration.

Sexualité 

 Vanilla désigne dans les milieux BDSM une personne non initiée, ou une relation ne s'inscrivant pas dans le BDSM.

Voir aussi 

 Chocola et Vanilla est un manga.